The Call může být:

 The Call (skupina) – americká hudební skupina
 The Call (album, Mal Waldron) – album hudebníka Mala Waldrona z roku 1971
 The Call (album, Charles Lloyd) – album hudebníka Charlese Lloyda z roku 1994
 The Call (album, Heed) – album skupiny Heed z roku 2006